Troïtsk est une ville de l'oblast de Tcheliabinsk en Russie
 Troïtsk est une ville faisant partie de la juridiction de la ville fédérale de Moscou en Russie

Homonymie de toponyme